Сан-Роман-де-ла-Куба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 18 км². Население — 98 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии